Desde que tú te has ido puede referirse a:

 La canción Desde que tú te has ido de la cantautora española Cecilia.
 El álbum Desde que tú te has ido del grupo Mocedades, que contiene la canción anterior.
 El álbum-homenaje a Cecilia Desde que tú te has ido, que contiene la canción.